Joseph S. Nelson
 Joseph Nelson (koszykarz)